Osoby o tym nazwisku:
 John Gainsford – południowoafrykański rugbysta
 Melinda Gainsford-Taylor – australijska sprinterka